13-й чемпионат Белоруссии по футболу 2003 года был разыгран с 18 апреля по 9 ноября. Победителем стал «Гомель». Первоначально открытие чемпионата было запланировано на 12 апреля, но было отложено из-за сильного снегопада.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Дарида» (1-е место в Первой лиге сезона 2002, дебютант высшей лиги)
 «Нафтан» (2-е место в Первой лиге сезона 2002)
 «Локомотив (Минск)» (3-е место в Первой лиге сезона 2002, дебютант высшей лиги)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2002:
 «Локомотив-96 (Витебск)»

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Евгений Зуев («Торпедо» Жодино) (17 мячей).

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Динамо (Минск)» (средний показатель — 3308 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Звезда-ВА-БГУ» (средний показатель — 1227 зрителей).
 На счету хозяев 111 выигрышей (60,7 %), гостей — 72 (39,3 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Гомель» (41 очко из 45).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Гомель» (33 очка из 45).
 Самый популярный счёт — 1:0 и 2:0 (по 44 матча).
 Наибольшее количество крупных побед — БАТЭ (10).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Дарида» и «Звезда-ВА-БГУ» (по 7).
 180 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 9 хет-триков и 63 дубля.
 Реализовано 54 пенальти из 62 назначенных (87,1 %).
 Самая крупная победа — 9:0 (матч «Шахтёр» — «Звезда-ВА-БГУ»).
 Самый крупный счёт — 9:0 (матч «Шахтёр» — «Звезда-ВА-БГУ») и 4:5 (матч «Белшина» — «Днепр-Трансмаш»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Афанасенко — Шагойко, Антон Иванов, Наумов, Ковальчук — Разин, Калачёв, Страханович, Володенков — Корниленко, Близнюк
 Команда Б
Жевнов — Панковец, Мардас, Бага — Лошанков, Черепнёв, Карсаков, Лихтарович, Борисик — Тихончик, Беганский

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2003
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2003
 Кубок Белоруссии по футболу 2002/2003
 Кубок Белоруссии по футболу 2003/2004

Ссылки 
 13-й Чемпионат Беларуси (2003 год). Высшая лига на Football.By
 На www.rsssf.com
 Итоги чемпионата. Чемпионат в цифрах Прессбол. 10 ноября 2003
 Premier League — Belarus Soccerway

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2003 году
Спорт в Белоруссии в 2003 году